Алтхајм може бити:

 Алтхајм (Ехинген), општина у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Алтхајм (Алб), општина у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Алтхајм (Ридлинген), општина у округу Биберах, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.